Хозяйственные товарищества и общества — коммерческие организации с разделённым на доли (вклады, акции) учредителей (участников) капиталом (складочным для товариществ, уставным для обществ).

Формы хозяйственных обществ 
Хозяйственные общества создаются в форме:
акционерных обществ (в том числе публичных или непубличных);
обществ с ограниченной ответственностью;
общество с дополнительной ответственностью (выделялись в России до 1 сентября 2014 года).

Формы хозяйственных товариществ 
Хозяйственные товарищества создаются в форме:
полных товариществ;
товариществ на вере.

Дополнительное чтение 
 

Коммерческие организации по типу
Юридические лица